Die Abkürzung JRS steht für:

 J. Rettenmaier & Söhne, Unternehmen der Faserindustrie mit Sitz in Rosenberg (Württemberg)
 Journal of Roman Studies, eine althistorische Zeitschrift
 den IATA-Code des Flughafens Atarot
 die katholische Organisation Jesuit Refugee Service 

JRS